Де́мовка () — село на Украине, находится в Чечельницком районе Винницкой области.

Население по переписи 2001 года составляет 1785 человек. Почтовый индекс — 24832. Телефонный код — 4351.
Занимает площадь 4 км².

Адрес местного совета 
24832, Винницкая область, Чечельницкий р-н, с. Демовка, ул. Октябрьская 1.

Ссылки 
 Демовка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Чечельницкого района